UHC:
 Ultra High Carbon — сталь с высоким содержанием углерода (0,6—2 %).
 Utrecht Haskell Compiler — компьютерная программа, компилятор языка Haskell.
 UHC — код американской профессиональной велокоманды UnitedHealthcare, назначенный Международным союзом велосипедистов.
  — американская страховая компания.
  — германский клуб по хоккею на траве, основанный в Гамбурге в 1901 году.
 United Hockey Club — Объединённый Хоккейный Клуб (см., например, ОХК «Динамо»).
 Unimilk Holding Cyprus — оффшорная холдинговая компания.
 UltraHigh Contrast — товарное обозначение светофильтров для повышения контрастности.